L'acronimo CNN può riferirsi a:

Televisione
 CNN - Cable News Network – emittente televisiva statunitense

Codici 
 CNN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Čul'man (Russia)
 CNN – codice ISO 3166-2:AO di Cunene (Angola)

Acronimo 
CNN – ggg
CNN – Convolutional Neural Network: Rete neurale convoluzionale